Sibson – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Sibson – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire